Jahnus von Eberstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wilhelm Freiherr Jahnus von Eberstädt († 1731), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Franz Maximilian Jahnus von Eberstädt (1711–1772), österreichischer General, Stadtkommandant von Hamburg
 Heinrich Georg Jahnus (auch: Jahnus von Eberstädt; * um 1660, † 1734), sachsen-weißenfelsischer Amtshauptmann, Kammerherr und Rittergutsbesitzer
 Lebrecht Gottfried Jahnus von Eberstädt (1660–1718), russischer Generalleutnant und kursächsischer General der Kavallerie